Римські канікули:
 Римські канікули — образний вислів, що означає проведення часу, пов'язане з отриманням задоволення від спостережень за стражданнями інших людей. В Стародавньому Римі в «канікули» (дні відпочинку) для розваги населення влаштовувалися бої гладіаторів.
 «Римські канікули» () — кінокомедія, США, 1953 рік. Режисер — Вільям Вайлер.